Vaud steht für:

 Le Vaud, eine politische Gemeinde im Distrikt Nyon des Kantons Waadt
  den Schweizer Kanton Waadt

VAUD steht als Abkürzung für:

 Flughafen Udaipur (Maharana Pratap Airport), ein nationaler Flughafen der Stadt Udaipur in Rajasthan/Nordindien in Indien nach dem ICAO-Code

Siehe auch:
 Vaux
 Veaux
 Vaulx
 Devaud

Abkürzung